El Tour d'Oman 2017 fou la vuitena edició del Tour d'Oman. La cursa es va disputar en sis etapes entre el 14 i el 19 de febrer de 2017 amb un total de 885 km els disputats. La cursa formava part de l'UCI Àsia Tour 2017, amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el belga Ben Hermans (), guanyador també de dues etapes. L'acompanyaren al podi el portuguès Rui Costa (UAE Abu Dhabi) i l'italià Fabio Aru (), a vint-i-dos i trenta-cinc segons respectivament de Hermans.

Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), vencedor de tres etapes, fou el vencedor de la classificació per punts; Merhawi Kudus (Dimension Data) de la dels joves, Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise) la de la combativitat i el Dimension Data per equips.

Equips participants 
Els 18 equips participants foren:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2 
El final inicialment previst en descens va ser escurçat al arribar al cim d'Al Jissah.

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Notes i referències

Enllaços externs 
   Web oficial
 

Competicions ciclistes del 2017
2017